|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tianjin (officieel Tianjin Open) van 2017 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2017 in de Chinese stad Tianjin. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Peng Shuai was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Française Caroline Garcia had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een dijbeenblessure.

De met een wildcard toegelaten Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi zonder ook maar één set te verliezen. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tianjin op haar naam te schrijven. Het was haar 36e WTA-titel, de eerste sinds tweeënhalf jaar. Zij won US$ 111.164 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Christina McHale en Peng Shuai had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. McHale speelde samen met Lauren Davis, maar zij strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Kateryna Bondarenko en Alla Koedrjavtseva, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Irina-Camelia Begu en Sara Errani won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Dalila Jakupović en Nina Stojanović in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Begu had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Errani 25.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tianjin 2017
Tianjin